Melkus steht für:

 eine deutsche Automarke, siehe Melkus

Melkus ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Melkus (* 1928), österreichischer Violinist und Dirigent
 Heinz Melkus (1928–2005), deutscher Rennfahrer und Konstrukteur von Rennwagen
 Ulli Melkus (1950–1990), deutscher Rennfahrer